Ženski svetovni rekord v metu diska. Prvi uradno priznani rekord je leta 1923 postavila Yvonne Tembouret z dolžino 27,39 m, aktualni rekord pa je 9. julija 1988 postavila Gabriele Reinsch z dolžino 76,80 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 55 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Disk
Met diska